«Милые обманщицы»:

 Милые обманщицы — серия книг американской писательницы Сары Шепард.
 Милые обманщицы — американская телевизионная молодёжная драма, основанная на одноимённой серии романов писательницы Сары Шепард.